T68 peut faire référence à :
 Hypothermie, d’après la classification internationale des maladies ;
 T68, une version modernisée du fusil taïwanais Type 65.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres